Poncelet ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Poncelet (1861–1912), Historiker und Bollandist
 Christian Poncelet (1928–2020), Präsident des französischen Senats
 Jean-Pol Poncelet (* 1950), belgischer Politiker und Manager
 Jean-Victor Poncelet (1788–1867), französischer Mathematiker
 Jules Poncelet (1869–1952), belgischer Politiker Präsident der Abgeordnetenkammer

Poncelet steht für: 

 Poncelet (Einheit), veraltete französische Maßeinheit 
 Poncelet (Mondkrater), benannt nach Jean-Victor Poncelet
 (29647) Poncelet, Asteroid des Hauptgürtels
 Schließungssatz von Poncelet
 Poncelet-Steiner-Theorem
 Poncelet-Preis, Preis der Academie des Sciences